Axis kan avse:

 Axis – vetenskapliga namnet för den andra halskotan, se tappkota
 Axis (släkte) – släkte med hjortar
 Axis AB – ett IT-nätverksföretag

Se även
 Axelmakterna